Kissell ist der Familienname folgender Personen:

 George Kissell (1920–2008), US-amerikanischer Baseballtrainer
 John Kissell (1923–1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Larry Kissell (* 1951), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Kissel